Георгий Алексеевич Дзидзария ( — 1 мая 1988) — советский государственный и политический деятель, абхазский историк-кавказовед и педагог.

Биография 
Родился в 1914 году в селе Лыхны. Член ВКП(б).

С 1939 года на общественной и политической работе. В 1939—1988 годах в Абхазском научно-исследовательском институте языка и истории им. академика Н. Я. Марра (с 1960 Институт языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа), ректор Сухумского педагогического института им. А. М. Горького, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, Председатель Верховного Совета Абхазской АССР, председатель абхазского отделения Грузинского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом, председатель абхазского отделения Грузинского научного общества истории, археологии, этнографии и фольклора, член коллегии Министерства просвещения Абхазской АССР и редколлегии журнала «Алашара», член редакционного совета издательства «Алашара».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го, 7-го, 8-го созывов.

Умер в 1988 году в Сухуми.

Библиография 
 Книга: Г. А. Дзидзария «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции»
Г.А. Дзидзария. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Алашара, Сух., 1975, 526 с.
Г.А. Дзидзария. Очерки истории Абхазии. 1910-1921. Тбилиси, 1963.
Г.А. Дзидзария. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. Сух., 1960.
Г.А. Дзидзария. История Абхазии. Учебное пособие. – Алашара, Сух., 1986, 264 с. (Совместно с 3.В. Анчабадзе, А.Э. Куправа).

Ссылки 
 Дзидзария
СОСЛАН САЛАКАЯ: ГЕОРГИЙ ДЗИДЗАРИЯ ОСТАВИЛ ОГРОМНЫЙ СЛЕД В МОЕЙ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Председатели Верховного Совета Абхазской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС